Principe (filosofie), zie Axioma
 Principe (eiland), een eilandje behorende tot Sao Tomé en Principe
 Principe (metrostation), een metrostation in het Italiaanse Genua
 Il Principe, zie De vorst, een boek van Machiavelli
 Station Genova Piazza Principe, een treinstation in het Italiaanse Genua